Hans Conrad Heidegger (1569-1652) – politico svizzero
 Johann Heinrich Heidegger (1633-1698) – teologo svizzero
 Hans Conrad Heidegger (1649-1721) – politico svizzero
 Johann Jacob Heidegger (1659-1749) – impresario teatrale svizzero
 Gotthard Heidegger (1666-1711) – teologo svizzero
 Hans Conrad Heidegger (1710-1778) – politico svizzero
 Martin Heidegger (1889-1976) – filosofo tedesco
 Ferdinand Heidegger (1899-1978) – politico liechtensteinese
 Hermann Heidegger (1920) – storico tedesco
 Moritz Heidegger (1932-1956) – bobbista liechtensteinese
 Klaus Heidegger (1957) – sciatore e imprenditore austriaco
 Günther Heidegger (1966) – giornalista italiano
 Armin Heidegger (1970) – calciatore liechtensteinese
 Fabian Heidegger (1988) – velista italiano
 Linus Heidegger (1995) – pattinatore austriaco

Pagine correlate 
Haidegger